parnica

Naselja u BiH:
 Parnice (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica